Stuguns kyrka, kan avse:

 Stuguns gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Stugun
 Stuguns nya kyrka – en kyrkobyggnad i Stugun